Ocaña bezeichnet:
 eine spanische Stadt in der Autonomen Gemeinschaft Kastilien-La Mancha, siehe: Ocaña (Spanien)
 eine kolumbianische Stadt im Departamento de Norte de Santander, siehe: Ocaña (Kolumbien)
 eine peruanische Ortschaft in der Provinz Lucanas, siehe: Ocaña (Lucanas)

Ocaña ist der Familienname folgender Personen:
 Aitana Ocaña (* 1999), spanische Sängerin, siehe Aitana (Sängerin)
 Antonio Cortijo Ocaña (* 1967), spanischer Romanist
 Luis Ocaña (1945–1994), spanischer Radrennfahrer
 Manuel Ortega Ocaña (* 1981), spanischer Straßenradrennfahrer

Siehe auch:
 Ocana, französische Gemeinde auf Korsika